Schweiberer ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Schweiberer (* 1961), deutsche Karateka und Medizinerin
 Johann Mathäus Schweiberer (1710–1781), Weihbischof von Prag und Rektor der Ferdinandsuniversität beim Heiligen Kliment
 Leonhard Schweiberer (1930–2017), deutscher Alpin-Ski-Rennläufer und Chirurg
 Thomas Schweiberer (* 1965), deutscher Schauspieler